81 км (81-ий кіломе́тр; Вісімдесят Перший кіломе́тр) — мітка відліку відстані в кілометрах на лінійних об'єктах.

Власна назва наступних об'єктів:

Залізничні роздільні, зупинні пункти та платформи

81 км (зупинний пункт, Південна залізниця) — зупинний пункт Південної залізниці 
81 км (пост, Україна) — колійний пост Південно-Західної залізниці

81 км (зупинний пункт, Далекосхідна залізниця) — зупинний пункт Далекосхідної залізниці
81 км (зупинний пункт, Куйбишевська залізниця) — зупинний пункт Куйбишевської залізниці
81 км (зупинний пункт, Московська залізниця) — зупинний пункт Московської залізниці
81 км (зупинний пункт, Південно-Уральська залізниця) — зупинний пункт Південно-Уральської залізниці
81 км (зупинний пункт, Північно-Кавказька залізниця) — зупинний пункт Північно-Кавказької залізниці

Див. також 
 81 (значення)
 81
 Список залізничних станцій і роз'їздів України (8)